Pietro Fabris, pittore napoletano del XVIII secolo
 Pietro Fabris (1805-1878), politico italiano del XIX secolo
 Pietro Fabris (1934-2022), politico italiano del XX secolo